A lap egyes céziumvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található céziumvegyületek összegképlete

További céziumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

Kémiai listák